Sunshine Coast (en français : « côte ensoleillée ») est une expression anglaise qui désigne plusieurs lieux géographiques :

 La Sunshine Coast est une région côtière au sud-est du Queensland en Australie.
 La Sunshine Coast est une région côtière située au nord-ouest de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada.

Homonymie de toponyme